Есть несколько методов определения твёрдости материалов путём отскока:
 Метод отскока по Шору
 

 См. также
 Метод вдавливания